I. Albert szász herceg „Medve Albert” (kb. 1100–1170) brandenburgi őrgróf
 I. Albert osztrák herceg (1255 júliusa – 1308. május 1.), később I. Albert német király 
 I. Albert bajor herceg (1336–1404)
 I. Albert porosz herceg (1490–1568)
 I. Albert monacói herceg „a tudós herceg” (1848-1922)